Гайдарабад — місто в Індії.
 Гайдарабад — округ у штаті Телангана, Індія.
 Гайдарабад — місто в Пакистані.
 Гайдарабад — колишня держава в Індії.